Udruga studenata Koprivničko-križevačke stranice (USKKŽ) (Virje, 10.8.2013.), studentska zavičajna udruga.

Logo Udruge studenata Koprivničko-križevačke županije

|267x267px]]

O udruzi 
Udruga studenata Koprivničko-križevačke županije okuplja studente s područja Podravine i Prigorja. Djelovanje udruge nije područno ograničeno te ona djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Udruga trenutno ima oko 100 članova, većina njih se školuje na Sveučilištu u Zagrebu.

Nastanak
Udruga studenata Koprivničko-križevačke županije je novonastala udruga, specifična radi njezinog djelovanja - bavi se isključivo sa studentskim pitanjima. Osnivačka je skupština održana u Virju 10.8.2013. godine na kojoj je prisustvovalo 15 studenata s područja županije. U udruzi je podjednak broj članova s raznih djelova županije. Na osnivačkoj skupštini za predsjednika udruge jednoglasno je izabran Dean Perko iz Koprivnice, a za potpredsjednika Matija Matus iz Vinarca pokraj Križevaca. U predsjedništvo je ušlo 8 članova, troje iz područja Koprivnice i Đurđevca te dvoje iz područja Križevaca.

Cilj
Udruga studenata Koprivničko-križevačke županije osnovana je u cilju: promicanja, očuvanja i unapređenja života maturanata i studenata s područja Koprivničko-križevačke županije; uspostavljanja međusobne suradnje i razmjene iskustava između maturanata i studenata s područja Koprivničko-križevačke županije; organiziranja susreta, posjeta i drugih zajedničkih aktivnosti radi izmjene iskustava sa studentima iz drugih županija Republike Hrvatske; suradnja s udrugama i institucijama s područja Koprivničko-križevačke županije, Republike Hrvatske i međunarodne zajednice radi uključivanja članova Udruge u njihove aktivnosti i ostvarivanja zajedničkih ciljeva; pružanja savjeta maturantima i studentima u ostvarivanju njihovih prava; pružanja pomoći u savladavanju nastavnih obaveza organizacijom instrukcija i drugih oblika pomoći; organiziranja kulturnih, sportskih, glazbenih, humanitarnih i sličnih manifestacija za članove udruge.

Projekti

PODRAVSKO-PRIGORSKA FEŠTA
Održava se dvaput godišnje u Zagrebu i jednom godišnje u Varaždinu.

PODRAVSKO-PRIGORSKE VEČERI
Održava se nekoliko puta kroz godinu u Zavičajnom klubu Podravec u Zagrebu.

SAJAM STUDIJA
Udruga sudjeluje kao suorganizator Sajma studija u Križevcima.

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Udruga u suradnji s Crvenim križom nekoliko puta godišnje organizira darivanje krvi za studente.

STUDENTSKA PUTOVANJA
Udruga organizira dva putovanja godišnje u susjedne zemlje.Hrvatske udruge
Hrvatske studentske udruge
Sveučilište u Zagrebu
Koprivničko-križevačka županija
Koprivnica
Križevci
Đurđevac